Xopanapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xopanapa, Huauchinango, ort, Puebla, 
 Xopanapa, Vicente Guerrero, ort, Puebla,